Desa Jerukagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jerukagung (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 110,34), Jawa Tengah, 
 Desa Jerukagung (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 109,65), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar